

Persone 
 Enrico Luceri, scrittore italiano di letteratura gialla.
 Giuseppe Luceri, calciatore italiano.

Altro 
 Luceri, antica tribù di origine etrusca.